Albert Cabestany  (Tarragona, 26 juni 1980) is een internationaal trialrijder. Hij was Spaans kampioen in 2002, en indoor kampioen in 2002, 2003 en 2006.

Biografie
Cabestany reed in zijn eerste internationale competitie in 1997 op de leeftijd van 16 jaar, op zijn Beta in de Portugese ronde van het FIM Europees kampioenschap trial waarin hij op de achtste plaats eindigde. bij de tweede ronde in Spanje miste hij maar net een podiumplaats en eindigde als vierde. Na afloop van het seizoen stond hij zevende in de eindstand. Hij reed ook in de Spaanse ronde van het FIM Wereldkampioenschap trial, waarin hij 2 punten scoorde en eindigde op de veertiende plaats.

In 2002 werd Cabestany Spaans kampioen na een seizoenlange strijd met concurrent Adam Raga. De beslissing viel in de laatste ronde in Terrassa waar Cabestany tweede en Raga vierde werd, waardoor Cabestany de titel won met 131 punten.

Europees kampioenschap

Wereldkampioenschap

Trialrijder
Spaans motorcoureur